Tratados de Turim pode se referir a:
 Tratado de Turim (1381), entre a República de Veneza e a de Gênova
 Tratado de Turim (1632), entre Paris e Turim, pela restituição do Palatino
 Tratado de Turim (1696), obrigou Vítor Amadeu 2º a se juntar à França
 Tratado de Turim (1733), entre a França e Sardenha 
 Tratado de Turim (1754), estabeleceu direitos de jurisdição entre Genebra e Saboia
 Tratado de Turim (1760), delimitou as fronteiras entre a França e a Sardenha
 Tratado de Turim (1816), definiu a partilha de territórios entre Genebra e Saboia
 Tratado de Turim (1860), anexou Nice e Saboia à França

Turim